Gaggero – cognome italiano
 Andrea Gaggero – sacerdote italiano
 Jorge Gaggero – regista e sceneggiatore argentino
 Stefano Gaggero – stato un ciclista su strada italiano